A designação de Bayer Rho Arae (ρ Ara / ρ Arae) é compartilhada por dois sistemas estelares na constelação de Ara:
 Rho1 Arae ou ρ1 Arae
 Rho2 Arae ou ρ2 Arae
Eles estão separados cerca de 0,3° no céu.

Objetos de Bayer
Constelação de Ara